EPU est un acronyme qui peut signifier : 
 Examen périodique universel, une procédure mise en œuvre au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;
 enseignement post-universitaire, une appellation ancienne de la formation médicale continue obligatoire, pour les professions médicales notamment ;
 école polytechnique universitaire, un type d'école d'ingénieurs interne à une université française (voir : réseau Polytech) ;
 Église protestante unie de France, Église protestante unie de France communion luthérienne et réformée ;
 électrophorèse des protides urinaires.
 Emergency Power Unit, une unité d'alimentation d'urgence qui sert en cas de panne hydraulique totale, ou de panne électrique sur certains avions. Ce dispositif automatique permet de faire voler l’avion jusqu’à l'atterrissage ou s'il le faut, l’éjection du pilote.